Kulmination (frz.  „Gipfel“) steht für:

 Kulmination (Astronomie), das Erreichen des höchsten oder tiefsten Stands eines Gestirns
 Peripetie, Zuspitzung eines sich gerade entwickelnden Geschehens

Siehe auch:
 Höchststand
 Höhepunkt
 Klimax
 Maximum
 Peak

 Kulm